Ноне́тт () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 38 км на південний схід від Клермон-Феррана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2016 року Нонетт і Орсоннетт було об'єднано в новий муніципалітет Нонетт-Орсоннетт.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 131 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 295,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Нонетт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нонетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Пюї-де-Дом

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Пюї-де-Дом